Stine může být:

křestní jméno
 Stine Bredal Oftedalová (* 1991) – norská házenkářka

příjmení
 Brad Stine (* 1960) – americký komik, herec a autor
 R. L. Stine (* 1943) – americký spisovatel